Bästa kan syfta på:

Bästa (Robert Brobergs samlingsalbum)
Bästa (album av Nordman)
Bästa (album av Vikingarna)
Bästa (album av Cornelis Vreeswijk)
Bästa (album av Hootenanny Singers)